Хэбэй — топоним.
 Хэбэй — провинция в КНР.
 Хэбэй — район городского подчинения города центрального подчинения Тяньцзинь (КНР).
 «Хэбэй» — китайский футбольный клуб из провинции Хэбэй, город Циньхуандао.